Satellite (album van P.O.D.), album van de Amerikaanse band P.O.D.
Satellite (single van P.O.D.), een single van P.O.D.
Satellite (Dave Matthews Band), een single van Dave Matthews Band
Satellite (Lena), een lied van Lena Meyer-Landrut (Eurovisiesongfestival 2010)
Satellite (Nickelback), een muzieknummer
Satellite (Panic Room), een album van Panic Room
Satellite (The Hooters), een single van The Hooters

Zie ook
Satelliet (doorverwijspagina)